Padmavati (Sanskriet: Padmâvatî) kan verwijzen naar:
Padmâvatî (opera), opera van Albert Roussel uit 1918, gebaseerd op de legende van koningin Padmani van Chittor;
Padmavati (stad), de hoofdstad van de 3e-eeuwse Nagadynastie in het noorden van India, waarvan de ruïnes bij Pawaya, niet ver van Gwalior liggen.